

Anatomia
 muscolo tricipite brachiale
 vasto mediale
 vasto laterale
 muscolo quadricipite
 muscolo vasto mediale
 muscolo vasto laterale
 muscolo vasto intermedio

Geografia 
 Vasto – comune italiano della provincia di Chieti
 Vasto – rione napoletano situato nel quartiere Vicarìa.
 Vasto – frazione di Goito in provincia di Mantova
 Vasto – frazione di Castel Castagna in provincia di Teramo
 Vasto – antica città posta nei pressi dell'Aquila
 Valle del Vasto – valle estesa sul versante meridionale del Gran Sasso d'Italia

Persone
 Adelasia del Vasto (1074-1118) – terza moglie di Ruggero I di Sicilia e la madre di Ruggero II
 Bonifacio del Vasto (1055-1125) – marchese di Savona e della Liguria Occidentale
 Lanza del Vasto (1901-1981) – filosofo, poeta e scrittore italiano
 Nicodemo Del Vasto (1875-1940) – magistrato e politico italiano
 Simone del Vasto (1137-1156) – conte di Policastro, di Butera, di Paternò e signore di Cerami

Storia di famiglia 
 Del Vasto – famiglia di discendenza aleramica di origini franche, che acquisì ampi territori nel Piemonte meridionale, fra Alessandria e Saluzzo, e nella Liguria occidentale

Altro
 Palazzo d'Avalos del Vasto
 Football Club Pro Vasto

Pagine correlate 
 Manfredo del Vasto (disambigua)

Altri progetti